Koreanische Regierung steht für:

 Regierung der Demokratischen Volksrepublik Korea, nordkoreanische Regierung
 Regierung der Republik Korea, südkoreanische Regierung